Be'lakor (ou Belakor) peut désigner :

 en musique : Be'lakor, un groupe de death metal mélodique originaire d'Australie ;
 en jeux : Be'lakor, un personnage (prince démon du Chaos) issu de l'univers Warhammer.